Marian Konstanty Głuszkiewicz (ur. w 1877, zm. w 1935) – adwokat, sędzia, burmistrz okupowanego przez Rosjan Przemyśla od 13 kwietnia do 11 maja 1915. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskał tam również doktorat. Następnie prowadził kancelarię adwokacką, a w 1907 został mianowany sędzią w Brodach. 

Działacz Russkiej Partii Ludowej, nie uznawał odrębności narodu ukraińskiego od rosyjskiego, popierał rozwój kultury i języka rosyjskiego w Galicji. Członek założyciel Towarzystwa im. Mychajła Kaczkowskiego. Po zajęciu we wrześniu 1914 wschodniej części Galicji przez wojska rosyjskie podjął współpracę z generał gubernatorem Gieorgijem Bobrinskim, który po zajęciu twierdzy Przemyśl mianował go burmistrzem miasta. Przy wycofywaniu się rosyjskich wojsk ewakuował się do Rosji. 

Po ewakuacji mieszkał w Kijowie, potem w Rostowie nad Donem, gdzie pracował jako prawnik w tamtejszym banku. W 1920 powrócił do Lwowa, gdzie prowadził praktykę adwokacką. Działał w Lwowskiej Izbie Adwokackiej, w 1930 został wybrany do jej Rady. Również po wojnie był aktywny w ruchu moskalofilskim, między innymi jako przewodniczący Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego.

Bibliografia 
 Helena Jabłońska - "Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914–1915)", wstęp, przypisy i opracowanie Stanisław Stępień, Przemyśl 2017 

Absolwenci i studenci Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie
Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Galicyjscy adwokaci
Sędziowie galicyjscy
Burmistrzowie Przemyśla
Członkowie Towarzystwa im. Mychajła Kaczkowskiego
Moskalofile
Urodzeni w 1877
Zmarli w 1935